Bundestagswahlkreis 18 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

Bundestagswahlkreis Hamburg-Mitte (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Neubrandenburg – Mecklenburg-Strelitz – Uecker-Randow (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Hamburg-Harburg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Bergedorf (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hamburg IV (1949 bis 1961)